Джон Алан Бэрри (; родился 25 июля 1969 года, Окленд, штат Калифорния) — бывший американский профессиональный баскетболист. В настоящее время является телевизионным аналитиком на ESPN и ABC. Сын члена Баскетбольный Зал славы, Рика Бэрри. Имеет трёх братьевː Брента, Дрю и Скутера, которые также являются профессиональными баскетболистами.

Карьера 
Играл на позиции Атакующий защитник. Учился в Джорджии, в 1992 году был выбран на драфте НБА под 21-им номером командой «Бостон Селтикс». Но с командой контракт не подписывал и в середине сезона «Бостон» отдал его в «Милуоки Бакс». Дебют в НБА состоялся 8 декабря 1992 года в матче против «Портленд Трэйл Блэйзерс». Также Бэрри выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», «Атланта Хокс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сакраменто Кингз», «Детройт Пистонс», «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс». 1 марта 2006 года завершил карьеру профессионального баскетболиста.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Биография

Родившиеся в Окленде (Калифорния)
Баскетболисты США
Игроки «Джорджия Тек Йеллоу Джекетс» (баскетбол)
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Сакраменто Кингз»